— японская ролевая игра, разработанная и выпущенная компанией Capcom для приставки PlayStation в 1997 году. Это третья по счёту часть серии Breath of Fire и первая игра в серии, в которой используется трёхмерная графика. В 2005 году игра была переиздана для портативной консоли PlayStation Portable.

Действие игры происходит в вымышленном фэнтезийном мире, где рядом с людьми существуют разнообразные фантастические существа. Сюжет строится вокруг приключений Рю, одного из последних драконов в человеческом облике; Рю — сначала ребёнок, потом взрослый мужчина — странствует по миру, стремясь раскрыть загадку исчезновения своего племени и воссоединиться со своей потерянной приёмной семьёй. По сравнению с предыдущими играми, Breath of Fire III содержит переработанную боевую систему и большое количество интерактивных предметов, с которыми игрок может взаимодействовать; её также выделяет среди других игр необычное джазовое музыкальное сопровождение. Игра получила смешанные оценки критиков и скромные продажи, хотя в позднейших переизданиях и именовалась «классикой PlayStation».

Сюжет 
Средневековый мир Breath of Fire III переживает промышленную революцию благодаря «хризму» () — ценному ископаемому, представляющему собой останки древних драконов. В прошлом в этом мире существовала более развитая цивилизация, оставившая после себя огромные сооружения и удивительные машины. В начале игры добывающие хризм шахтёры обнаруживают драконье яйцо, из которого вылупляется живое существо — главный герой Рю. Живущие в лесу воры Рей и Типо принимают маленького Рю к себе; трио совершает различные преступления, пока не ввязывается в конфликт с могущественным мафиозным синдикатом, которому служат наёмники Балио и Сандер — постоянные враги героев на протяжении игры. После исчезновения Рея и Типо Рю отправляется на их поиски, встречая нескольких новых друзей — среди них крылатая принцесса Нина, изобретатель Момо и звероподобный воин Гарр. Впоследствии выясняется, что Гарр принадлежит к народу Стражей, некогда истребивших почти всех драконов по воле богини Мирии — это делает Рю и Гарра кровными врагами. Рю удаётся одолеть Гарра в битве и бежать от него.

Действие переносится на несколько лет вперёд, когда Гарр вновь сталкивается с Рю — уже взрослым; они вновь собирают своих старых спутников, в том числе и Рея, и отправляются на поиски богини Мирии. Они сталкиваются с повзрослевшим Типо — как выясняется, также драконом в человеческом облике, сородичем Рю; и, наконец, с самой богиней Мирией. Мирия признаёт, что уничтожила племя драконов и лишила человечество развитых технологий ради общего блага, чтобы не дать людям уничтожить самих себя. Она делает Рю то же предложение, что и Типо: остаться у Мирии в добровольном заключении, чтобы его разрушительные силы не могли никому угрожать. По выбору игрока Рю может согласиться на это предложение или вступить с ней в бой и разрушить крепость Мирии, предоставив человечество его собственной судьбе.

Отзывы 

Игра получила смешанные оценки критиков. Обозреватель британского журнала Computer and Video Games Стивен Ки выставил игре максимальную оценку, сравнив её с Final Fantasy VII и охарактеризовав как невероятно увлекательную игру, способную удержать игроков у экрана на многие часы. Джо Филдер в рецензии для Gamespot отозвался о Breath of Fire III более сдержанно, посчитав её чрезвычайно консервативной игрой; он отметил небольшие инновации в виде мини-игры с рыбалкой, возможности осматривать различные игровые предметы или систему развития главного героя с помощью «генов дракона», однако раскритиковал затянутость многих сцен, чрезмерно частые случайные бои и медленную прокачку, требующую от игрока тратить много времени, чтобы увеличить характеристики персонажей. Обозреватель IGN Франсеска Рейс отметила, что игра не предлагает игроку ничего нового с точки зрения сюжета, но Breath of Fire III все же способна удивить игрока различными мелкими и причудливыми деталями.

Версия игры для PlayStation Portable получила посредственные отзывы. Саймон Паркин в обзоре для сайта Eurogamer посчитал сюжет игры клишированным, несмотря на многообещающее начало; особое раздражение у него вызвали продолжительные загрузки между сценами и локациями — «возмутительные, анахронические, разрушающие игру». Переработанная онлайновая мини-игра с рыбалкой и галерея изображений, добавленные в версию игры для PSP, были сочтены слишком мелкими и ни на что не влияющими добавлениями.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт версии для PlayStation
 Официальный сайт версии для PlayStation Portable
 Официальный сайт версии для PlayStation Portable

Компьютерные игры 1997 года
Breath of Fire
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Компьютерные игры в жанре фэнтези
Игры для PlayStation
Игры для PlayStation Portable
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры, разработанные Capcom
Компьютерные игры, изданные Capcom